Il doppio del torneo di tennis Trofeo Lois 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Lois 1976